Klus může být:

 Klus – společně s krokem a cvalem jeden ze základních chodů koně

příjmení
 Josef Klus (1911–???) – československý fotbalista, obránce
 Tomáš Klus  (* 1986) – český písničkář, textař, skladatel, herec a bývalý moderní pětibojař

Podobné názvy 
 Klusák
 Klusáček

Česká příjmení